Цецилія Рената Австрійська (Габсбург) (, ; 6 липня 1611, Грац — 24 березня 1644, Вільнюс) — королева-консорт Речі Посполитої і Велика княгиня Литовська і Руська, дружина короля Речі Посполитої Владислава IV Вази.

Біографія 
Була шостою дитиною імператора Священної Римської імперії Фердинанда ІІ і Марії Анни Баварської. Дитинство проводила в містах Грац, Відень та Прага. Отримала гарну освіту, на додаток до німецької мови знала латинську та італійську.

Первісною кандидаткою у дружини Владслава IV Вази пропонували Французьку княжну Марію Луїзу, але під натиском католицької партії (Радзивілл Альбрехт Станіслав і Єжи Оссолінський) вибір був зупинений на Габсбуржанці. Шлюб відбувся 12 вересня 1637 у Кафедральному соборі Івана Хрестителя у Варшаві. 13 вересня у тому ж соборі відбулася коронація. У 1639 Цецилії Ренаті було передано у володіння Бобруйське староство, де у 1643 вона заснувала місто Казимир.

Цецилія Рената була вагітна тричі. У 1640 вона народила сина Сигізмунда Казимира (помер у віці семи років), 8 січня 1642 — дочку Марію Анну Ізабеллу (померла 7 лютого того ж року). Третя ж дитина народилася мертвою у 1644. Через день, 24 березня 1644, від зараження померла і сама Цецилія. Була похована у кафедральному соборі Вавеля у Кракові.

Родинне дерево

Примітки

Джерела 
 Cäcilia Renata von Habsburg
 Jarema 
 Cecylia Renata // Polski Slownik Biograficzny 

Габсбурги
Ерцгерцогині Австрійські
Померли у Вільнюсі
Бобруйські старости
Великі княгині Литовські
Княгині і королеви Польщі
Дружини монархів України
Поховані в катедрі Вавеля
Померли в пологах